Люди-инвалиды:
 Люди-инвалиды — люди с инвалидностью.
 «Люди-инвалиды» — музыкальный альбом группы «Тату» (2005).